«Наблюда́тель» — американский художественный фильм в жанре триллера, снятый режиссёром Джо Чарбаником и вышедший в 2000 году..

Сюжет 
Морально уставший от многолетней безуспешной погони за маньяком-убийцей агент ФБР Джоэл Кэмпбелл перебирается в Чикаго, где собирается начать тихую и спокойную жизнь. Однако убийца по имени Дэвид Аллен Гриффит, считающий, что между ними есть какая-то связь, переезжает в Чикаго следом за Джоэлом и там затевает с ним кровавую игру. С целью упростить агенту задание убийца посылает по почте фотографию будущей жертвы за 12 часов перед новым преступлением. Кэмпбеллу необходимо остановить убийцу, потому что очередной жертвой должна стать небезразличная ему девушка.

В ролях

Производство 
Киану Ривз заявил, что не нашёл сценарий фильма интересным и был вынужден сняться в фильме лишь после того, как его ассистент Брайан подделал его подпись в контракте.
По словам актёра, он предпочёл участие в съёмках затяжным юридическим баталиям.

См. также 
 Наблюдатели (фильм)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Фильмы-триллеры США
Фильмы Universal Pictures
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы США 2000 года
Фильмы-слэшеры